Titus Aufidius ist der Name folgender Personen:

* Titus Aufidius (Prätor), Statthalter von Asia um 66 v. Chr.
 Titus Aufidius (Mediziner), 1. Jahrhundert v. Chr.